Le Tronquay kan syfta på:
 Le Tronquay, Calvados
 Le Tronquay, Eure